Лі Чан Мін () — корейське ім'я.

Відомі носії:

 Лі Чан Мін (1986) — співак
 Лі Чан Мін (1994) — футболіст